Шау́рс () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Шаурс. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10080.

Коммуна расположена приблизительно в 160 км к юго-востоку от Парижа, в 105 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 27 км к югу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1104 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 710 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 466 были экономически активными, 244 — неактивными (показатель активности — 65,6 %, в 1999 году было 67,1 %). Из 466 активных работали 411 человек (228 мужчин и 183 женщины), безработных было 55 (22 мужчины и 33 женщины). Среди 244 неактивных 106 человек были учениками или студентами, 64 — пенсионерами, 74 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Иоанна Крестителя (XVI век). Памятник истории с 1840 года
 Здание бывшей больницы, основанной в 1450 году
 Замок Кордельер, построенный в 1892—1900 годах
 Музей сыра

Города-побратимы 
  Эппертсхаузен (Германия)

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об